Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Hungarian Ladies Open páros mérkőzéseinek eredményeit. A versenyt február 17–24. között rendezték a budapesti BOK Sportcsarnokban.

A címvédő a magyar Stollár Fanny és a spanyol Georgina García Pérez párosa volt, akik ebben az évben is részt vettek a versenyen, de nem együtt. Stollár Fanny a brit Heather Watson párjaként 3. kiemeltként, míg Georgina García Pérez a cseh Renata Voráčovával párban indult.

A győzelmet az orosz Jekatyerina Alekszandrova–Vera Zvonarjova páros szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 4–6, [10–7] arányban nyertek Stollár Fanny és a brit Heather Watson párosa ellen.

A magyarok közül párosban szabad kártyával a főtáblán biztosítottak a szervezők indulást a Gálfi Dalma−Bondár Anna párosnak, akik az 1. körben a 2. kiemelt párostól szenvedtek vereséget, valamint Jani Réka Lucának, aki a svéd Cornelia Listerrel párban indult, de az első körön nem jutottak túl.

Kiemeltek

Főtábla

Sorsolás

Jegyzetek

Források 
A sorsolási tábla
Hivatalos weboldal

HP